FK Atlantas, celým názvem Futbolo klubas Atlantas, je litevský fotbalový klub z města Klaipėda. Klubové barvy jsou žlutá a modrá.

Založen byl v roce 1996 v Klaipėdě.

Úspěchy 
A lyga
2. místo (3): 2001, 2002, 2013

Litevský fotbalový pohár
Vítěz (2): 2001, 2003
Finalista (2): 2004, 2014–15

Sezóny

Bývalí trenéři
  Sébastien Roques (2012)
  Konstantin Sarsania (2013–2017)
  Sergej Savčenkov (2017)
  Rimantas Žvingilas (2017)
  Igoris Pankratjevas (2017)
  Algimantas Briaunys (2018)
  Anatolij Šelest (2018)
  Viktors Dobrecovs (2019)
  Donatas Navikas (2019)

Reference 

Litevské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1962